Ястрове:

 Ястрове — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Злотувский повят.
 Ястрове — гмина (волость) в Польше, входит в Злотувский повят, Великопольское воеводство.